

France 
 Le palais omnisports de Paris-Bercy, renommé AccorHotels Arena en 2015
 Le palais omnisports Les Arènes à Metz
 Le Palais omnisports Marseille Grand Est

Italie 
 Le Palatrieste à Trieste.

Chine 
 Le Palais omnisports de la capitale de Pékin
 Le Palais omnisports de Wukesong